Сергей Беникович (Бенинович, Бениаминович) Затикян (22 декабря 1925, Баку, Азербайджанская ССР — 29 марта 2004, Ереван, Армения) — советский футболист, вратарь, тренер.

Выступал за ереванские клубы «Динамо» (1947, 1949—1953) и «Спартак» (1948, 1954—1962). В чемпионате СССР в 1949—1950, 1960—1962 годах провёл 56 матчей.

Финалист Кубка СССР 1954.

В 1961 и 1963 годах — тренер «Спартака»/«Арарата».

Работал детским тренером.

Признан лучшим вратарем Армении XX века.

Примечания 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Динамо» Ереван
Игроки ФК «Арарат» Ереван